Джо́на Хекс () — персонаж серии комиксов и главный герой одноимённого фильма:

 Джона Хекс
 Джона Хекс (фильм)